Народный референдум — ряд политических кампаний в Белоруссии и России.

 Народный референдум (Белоруссия)
 Народный референдум (Россия)